Bagas egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.  Lakói a Bagassons-ok.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2020 Serge Issard

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák

Gironde megye települései